Die Liste der Mannschaftskader der Eliteserien (Schach) 2018/19 enthält alle Spieler, die für die norwegische Eliteserien im Schach 2018/19 gemeldet wurden, mit ihren Einzelergebnissen.

Allgemeines 

Pro Mannschaft konnten maximal 20 Spieler gemeldet werden. Nicht alle Vereine schöpften das Kontingent aus, so meldete der Hell Sjakklubb nur 10 Spieler, der Alta Sjakklubb 12, der Tromsø Sjakklubb 15 Spieler und der Akademisk Sjakklubb Oslo 19. Nicht alle gemeldeten Spieler kamen auch zum Einsatz. Während der Nordstrand Sjakklubb und der Alta Sjakklubb mit je 7 eingesetzten Spielern auskam, spielten bei der Oslo Schakselskap 13 Spieler mindestens eine Partie. Insgesamt kamen 90 Spieler zum Einsatz, von denen 25 keinen Wettkampf versäumten. Punktbester Spieler war Kristian Stuvik Holm (Vålerenga Sjakklubb) mit 8 Punkten aus 9 Partien, je 7 Punkte aus 9 Partien erreichten sein Mannschaftskollege Tor Fredrik Kaasen sowie Lars Oskar Hauge (Oslo Schakselskap). Mit Marin Bosiočić (Vålerenga Sjakklubb), Anders Gjerdrum Hagen (Schakklubben av 1911), Einar Gausel, Tymofij Galynskyj, Axel Tunsjø (alle Oslo Schakselskap) und Lars Gunnesdal (Asker Schakklubb) erreichten sechs Spieler 100 %, von diesen spielten Bosiočić und Galynskyj je drei Partien, Gausel zwei, Hagen, Tunsjø und Gunnesdal je eine.

Legende 

Die nachstehenden Tabellen enthalten folgende Informationen:

 Nr.: Ranglistennummer
 Titel: FIDE-Titel zu Saisonbeginn (Eloliste vom November 2018); GM = Großmeister, IM = Internationaler Meister, FM = FIDE-Meister, WGM = Großmeister der Frauen, WIM = Internationaler Meister der Frauen, WFM = FIDE-Meister der Frauen, CM = Candidate Master, WCM = Candidate Master der Frauen
 Elo: Elo-Zahl (Eloliste vom November 2018), sofern vorhanden
 Nation: Nationalität gemäß Eloliste vom November 2018; BIH = Bosnien und Herzegowina, CRO = Kroatien, DEN = Dänemark, ENG = England, GER = Deutschland, IRQ = Irak, ISL = Island, MKD = Mazedonien, NOR = Norwegen, RUS = Russland, SRB = Serbien, SWE = Schweden, UKR = Ukraine
 G: Anzahl Gewinnpartien
 R: Anzahl Remispartien
 V: Anzahl Verlustpartien
 Pkt.: Anzahl der erreichten Punkte
 Partien: Anzahl der gespielten Partien

Vålerenga Sjakklubb

Nordstrand Sjakklubb

Schakklubben av 1911

Oslo Schakselskap

Bergens Schakklub

Asker Schakklubb

Alta Sjakklubb

Tromsø Sjakklubb

Akademisk Sjakklubb Oslo

Hell Sjakklubb

Weblinks 
 Turnierseite beim norwegischen Schachverband (norwegisch)
 Turnierseite bei tournamentservice.com

Schach (Norwegen)
Schach 2018
Schach 2019
Eliteserien Schach 2018